Nel doppio maschile del San Juan Open 1980 tenutosi a San Juan, in Porto Rico, Paul Kronk e Paul McNamee hanno battuto in finale Robert Trogolo e Mark Turpin 7-6 6-3.

Teste di serie 

 Paul Kronk /  Paul McNamee (campioni)
 Geoff Masters /  Tim Wilkison (quarti di finale)

 Billy Martin /  Raúl Ramírez (primo turno)
 Jaime Fillol /  Francisco González (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

San Juan Open 1980